Munébrega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Munébrega (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Munébrega (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar